Байкадам — название населённых пунктов в Казахстане:

 Байкадам — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Байкадам (быв. Миньковка) — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Байкадам — село в Кызылординской области, подчинённое Кызылординской городской администрации, упразднено в 2018 г.
 Байкадам — прежнее, до 1993 года, название аула Саудакент Сарысуского района Жамбылской области.